|-
|(37501)||2130 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,690|| align=right|0,133|| align=right|9,25|| align=right|4,411||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37502)||2257 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,466|| align=right|0,131|| align=right|3,45|| align=right|3,872||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37503)||2288 T-2|| align=right|14,6|| align=right|3,088|| align=right|0,185|| align=right|2,27|| align=right|5,427||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37504)||3052 T-2|| align=right|14,5|| align=right|3,095|| align=right|0,259|| align=right|3,86|| align=right|5,444||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37505)||3062 T-2|| align=right|14,5|| align=right|3,007|| align=right|0,146|| align=right|2,94|| align=right|5,213||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37506)||3107 T-2|| align=right|13,5|| align=right|3,004|| align=right|0,070|| align=right|9,58|| align=right|5,206||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37507)||3141 T-2|| align=right|16,6|| align=right|2,418|| align=right|0,181|| align=right|2,60|| align=right|3,759||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37508)||3190 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,777|| align=right|0,110|| align=right|9,47|| align=right|4,628||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37509)||3192 T-2|| align=right|14,4|| align=right|3,064|| align=right|0,251|| align=right|7,67|| align=right|5,363||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37510)||3235 T-2|| align=right|14,6|| align=right|3,086|| align=right|0,069|| align=right|6,14|| align=right|5,421||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37511)||3303 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,430|| align=right|0,186|| align=right|3,00|| align=right|3,787||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37512)||4197 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,272|| align=right|0,143|| align=right|3,09|| align=right|3,424||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37513)||5068 T-2|| align=right|14,0|| align=right|2,641|| align=right|0,240|| align=right|11,41|| align=right|4,292||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37514)||1118 T-3|| align=right|15,0|| align=right|3,168|| align=right|0,071|| align=right|8,34|| align=right|5,638||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37515)||2008 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,441|| align=right|0,174|| align=right|3,88|| align=right|3,814||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37516)||2027 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,210|| align=right|0,112|| align=right|4,96|| align=right|3,286||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37517)||2134 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,767|| align=right|0,196|| align=right|7,12|| align=right|4,603||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37518)||2410 T-3|| align=right|14,2|| align=right|2,443|| align=right|0,079|| align=right|5,46|| align=right|3,817||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|37519 Amphios||3040 T-3|| align=right|10,8|| align=right|5,201|| align=right|0,006|| align=right|25,47|| align=right|11,87||JUT||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37520)||3193 T-3|| align=right|14,2|| align=right|2,721|| align=right|0,187|| align=right|7,44|| align=right|4,488||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37521)||3280 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,456|| align=right|0,154|| align=right|3,79|| align=right|3,848||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37522)||3367 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,774|| align=right|0,037|| align=right|1,80|| align=right|4,618||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37523)||4076 T-3|| align=right|14,1|| align=right|3,106|| align=right|0,214|| align=right|3,52|| align=right|5,474||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37524)||4375 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,782|| align=right|0,020|| align=right|7,16|| align=right|4,639||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37525)||5127 T-3|| align=right|14,6|| align=right|2,482|| align=right|0,187|| align=right|7,38|| align=right|3,909||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37526)||5721 T-3|| align=right|14,6|| align=right|2,774|| align=right|0,084|| align=right|7,62|| align=right|4,621||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37527)||1971 UJ1|| align=right|15,0|| align=right|2,590|| align=right|0,299|| align=right|12,74|| align=right|4,168||MBA||26. oktober 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(37528)||1975 SX|| align=right|14,8|| align=right|3,309|| align=right|0,148|| align=right|1,53|| align=right|6,019||MBA||30. september 1975||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(37529)||1977 EL8|| align=right|15,3|| align=right|2,589|| align=right|0,186|| align=right|12,56|| align=right|4,165||MBA||12. marec 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(37530)||1977 RP7|| align=right|15,1|| align=right|2,416|| align=right|0,282|| align=right|11,58|| align=right|3,755||MBA||11. september 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(37531)||1978 VF7|| align=right|15,1|| align=right|2,429|| align=right|0,133|| align=right|3,53|| align=right|3,786||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(37532)||1978 VL8|| align=right|14,0|| align=right|3,111|| align=right|0,227|| align=right|18,23|| align=right|5,487||MBA||6. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(37533)||1979 MX8|| align=right|14,5|| align=right|2,859|| align=right|0,061|| align=right|1,19|| align=right|4,835||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(37534)||1980 FL4|| align=right|15,3|| align=right|2,669|| align=right|0,067|| align=right|7,86|| align=right|4,361||MBA||16. marec 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(37535)||1981 DP|| align=right|15,4|| align=right|2,309|| align=right|0,115|| align=right|7,79|| align=right|3,507||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37536)||1981 EM2|| align=right|16,1|| align=right|2,318|| align=right|0,135|| align=right|7,50|| align=right|3,529||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37537)||1981 EP2|| align=right|12,9|| align=right|3,027|| align=right|0,121|| align=right|15,28|| align=right|5,266||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37538)||1981 EK3|| align=right|16,0|| align=right|2,623|| align=right|0,117|| align=right|5,90|| align=right|4,249||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37539)||1981 EY4|| align=right|14,3|| align=right|2,617|| align=right|0,112|| align=right|9,19|| align=right|4,232||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37540)||1981 ES7|| align=right|15,7|| align=right|2,307|| align=right|0,162|| align=right|4,57|| align=right|3,504||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37541)||1981 EW7|| align=right|15,0|| align=right|2,623|| align=right|0,133|| align=right|11,61|| align=right|4,247||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37542)||1981 EJ8|| align=right|15,0|| align=right|3,028|| align=right|0,166|| align=right|2,91|| align=right|5,269||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37543)||1981 ER8|| align=right|15,3|| align=right|2,612|| align=right|0,116|| align=right|4,52|| align=right|4,220||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37544)||1981 EY16|| align=right|15,3|| align=right|2,309|| align=right|0,153|| align=right|3,24|| align=right|3,507||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37545)||1981 EA18|| align=right|14,6|| align=right|3,045|| align=right|0,057|| align=right|11,46|| align=right|5,311||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37546)||1981 ET20|| align=right|14,4|| align=right|2,629|| align=right|0,142|| align=right|8,99|| align=right|4,261||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37547)||1981 EH22|| align=right|15,5|| align=right|2,611|| align=right|0,090|| align=right|2,00|| align=right|4,219||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37548)||1981 EO30|| align=right|14,8|| align=right|2,613|| align=right|0,171|| align=right|12,28|| align=right|4,222||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37549)||1981 ET30|| align=right|16,1|| align=right|2,314|| align=right|0,052|| align=right|6,29|| align=right|3,519||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37550)||1981 EE31|| align=right|15,1|| align=right|2,326|| align=right|0,271|| align=right|21,40|| align=right|3,547||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37551)||1981 EY34|| align=right|15,4|| align=right|2,610|| align=right|0,117|| align=right|14,87|| align=right|4,216||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37552)||1981 EU39|| align=right|14,5|| align=right|2,617|| align=right|0,056|| align=right|9,76|| align=right|4,232||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37553)||1981 EN43|| align=right|13,9|| align=right|3,051|| align=right|0,102|| align=right|10,59|| align=right|5,328||MBA||3. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37554)||1981 ET44|| align=right|16,1|| align=right|2,315|| align=right|0,149|| align=right|5,54|| align=right|3,522||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37555)||1981 EG47|| align=right|16,1|| align=right|2,603|| align=right|0,126|| align=right|2,63|| align=right|4,200||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|37556 Svyaztie||1982 QP3|| align=right|14,4|| align=right|2,297|| align=right|0,235|| align=right|5,41|| align=right|3,481||MBA||28. avgust 1982||Krym–Naučnyj||N. S. Černych; B. G. Marsden
|-
|(37557)||1984 JR|| align=right|15,6|| align=right|2,386|| align=right|0,172|| align=right|3,13|| align=right|3,684||MBA||9. maj 1984||Observatorij Palomar||J. Gibson
|-
|(37558)||1984 SG6|| align=right|13,6|| align=right|2,973|| align=right|0,186|| align=right|12,86|| align=right|5,125||MBA||22. september 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(37559)||1985 UR|| align=right|14,1|| align=right|2,442|| align=right|0,201|| align=right|12,85|| align=right|3,816||MBA||20. oktober 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|(37560)||1986 QK3|| align=right|15,6|| align=right|2,332|| align=right|0,166|| align=right|5,67|| align=right|3,561||MBA||29. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(37561)||1988 CR|| align=right|15,6|| align=right|1,944|| align=right|0,098|| align=right|22,96|| align=right|2,710||MBA||13. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37562)||1988 MA|| align=right|13,3|| align=right|2,368|| align=right|0,170|| align=right|23,50|| align=right|3,644||MBA||16. junij 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(37563)||1988 SG2|| align=right|14,5|| align=right|2,432|| align=right|0,132|| align=right|8,60|| align=right|3,793||MBA||16. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(37564)||1988 TR3|| align=right|13,1|| align=right|3,192|| align=right|0,193|| align=right|13,61|| align=right|5,701||MBA||13. oktober 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(37565)||1988 VL3|| align=right|13,9|| align=right|2,617|| align=right|0,196|| align=right|14,51|| align=right|4,232||MBA||3. november 1988||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|(37566)||1989 GY1|| align=right|13,4|| align=right|2,798|| align=right|0,170|| align=right|9,22|| align=right|4,679||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37567)||1989 SC3|| align=right|13,9|| align=right|2,334|| align=right|0,089|| align=right|12,47|| align=right|3,564||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37568)||1989 TP|| align=right|15,3|| align=right|1,796|| align=right|0,101|| align=right|22,76|| align=right|2,407||MBA||4. oktober 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(37569)||1989 UG|| align=right|14,0|| align=right|2,308|| align=right|0,257|| align=right|6,73|| align=right|3,506||MBA||23. oktober 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(37570)||1989 UD1|| align=right|15,6|| align=right|2,352|| align=right|0,120|| align=right|6,35|| align=right|3,607||MBA||25. oktober 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(37571)||1989 UE1|| align=right|15,5|| align=right|2,363|| align=right|0,236|| align=right|1,51|| align=right|3,631||MBA||25. oktober 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(37572)||1989 UC5|| align=right|13,4|| align=right|5,273|| align=right|0,143|| align=right|9,36|| align=right|12,11||JUT||30. oktober 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|37573 Enricocaruso||1989 UB7|| align=right|15,4|| align=right|2,382|| align=right|0,200|| align=right|3,17|| align=right|3,675||MBA||23. oktober 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(37574)||1990 QE6|| align=right|15,0|| align=right|2,664|| align=right|0,224|| align=right|18,93|| align=right|4,348||MBA||25. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(37575)||1990 QD7|| align=right|15,6|| align=right|2,735|| align=right|0,163|| align=right|5,22|| align=right|4,523||MBA||20. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37576)||1990 QW9|| align=right|14,6|| align=right|2,595|| align=right|0,287|| align=right|11,29|| align=right|4,178||MBA||24. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(37577)||1990 RG|| align=right|15,4|| align=right|2,229|| align=right|0,199|| align=right|6,67|| align=right|3,327||MBA||14. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(37578)||1990 RY2|| align=right|13,1|| align=right|3,927|| align=right|0,271|| align=right|2,36|| align=right|7,781||HLD||15. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(37579)||1990 SO7|| align=right|15,0|| align=right|2,811|| align=right|0,135|| align=right|7,64|| align=right|4,711||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37580)||1990 SH8|| align=right|14,8|| align=right|2,225|| align=right|0,079|| align=right|6,06|| align=right|3,318||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37581)||1990 SU15|| align=right|14,1|| align=right|2,701|| align=right|0,222|| align=right|12,52|| align=right|4,438||MBA||16. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|37582 Faraday||1990 TT3|| align=right|15,3|| align=right|2,267|| align=right|0,154|| align=right|5,82|| align=right|3,414||MBA||12. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(37583)||1990 TH8|| align=right|15,9|| align=right|2,265|| align=right|0,134|| align=right|1,21|| align=right|3,409||MBA||13. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|37584 Schleiden||1990 TC9|| align=right|15,0|| align=right|2,211|| align=right|0,139|| align=right|4,29|| align=right|3,288||MBA||10. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(37585)||1990 VQ8|| align=right|15,6|| align=right|2,333|| align=right|0,091|| align=right|7,15|| align=right|3,562||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37586)||1991 BP2|| align=right|13,4|| align=right|2,328|| align=right|0,204|| align=right|22,27|| align=right|3,551||MBA||23. januar 1991||Kushiro||M. Matsuyama; K. Watanabe
|-
|(37587)||1991 CK3|| align=right|14,2|| align=right|3,081|| align=right|0,301|| align=right|17,51|| align=right|5,407||MBA||14. februar 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|37588 Lynnecox||1991 GA2|| align=right|14,4|| align=right|2,432|| align=right|0,256|| align=right|22,55|| align=right|3,791||MBA||15. april 1991||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(37589)||1991 NN9|| align=right|14,1|| align=right|2,538|| align=right|0,176|| align=right|6,76|| align=right|4,042||MBA||9. julij 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin; K. J. Lawrence
|-
|(37590)||1991 RA14|| align=right|13,3|| align=right|3,942|| align=right|0,269|| align=right|7,87|| align=right|7,825||HLD||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(37591)||1991 TD4|| align=right|14,3|| align=right|2,612|| align=right|0,269|| align=right|17,92|| align=right|4,220||MBA||10. oktober 1991||Observatorij Palomar||K. J. Lawrence
|-
|(37592)||1991 TG7|| align=right|15,2|| align=right|2,624|| align=right|0,061|| align=right|5,18|| align=right|4,250||MBA||3. oktober 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(37593)||1991 UJ|| align=right|14,3|| align=right|2,626|| align=right|0,260|| align=right|4,93|| align=right|4,256||MBA||18. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(37594)||1991 UJ1|| align=right|15,0|| align=right|2,725|| align=right|0,086|| align=right|4,79|| align=right|4,497||MBA||29. oktober 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37595)||1991 UZ1|| align=right|12,7|| align=right|2,979|| align=right|0,117|| align=right|11,12|| align=right|5,140||MBA||29. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(37596)||1991 VV6|| align=right|14,3|| align=right|2,404|| align=right|0,316|| align=right|21,53|| align=right|3,728||MBA||9. november 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37597)||1992 EH10|| align=right|14,5|| align=right|3,122|| align=right|0,103|| align=right|0,62|| align=right|5,516||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(37598)||1992 EL17|| align=right|14,4|| align=right|2,295|| align=right|0,151|| align=right|5,12|| align=right|3,477||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(37599)||1992 EH18|| align=right|13,9|| align=right|2,876|| align=right|0,113|| align=right|8,45|| align=right|4,877||MBA||3. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(37600)||1992 EO20|| align=right|14,9|| align=right|2,851|| align=right|0,038|| align=right|4,75|| align=right|4,813||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|37601 Vicjen||1992 GC1|| align=right|13,6|| align=right|2,264|| align=right|0,240|| align=right|24,63|| align=right|3,405||MBA||3. april 1992||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(37602)||1992 HD1|| align=right|15,4|| align=right|3,010|| align=right|0,262|| align=right|2,23|| align=right|5,220||MBA||24. april 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37603)||1992 HG1|| align=right|16,1|| align=right|2,276|| align=right|0,127|| align=right|4,16|| align=right|3,432||MBA||24. april 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37604)||1992 OQ1|| align=right|15,4|| align=right|2,329|| align=right|0,191|| align=right|4,21|| align=right|3,555||MBA||26. julij 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37605)||1992 PN2|| align=right|14,7|| align=right|2,401|| align=right|0,146|| align=right|5,46|| align=right|3,720||MBA||2. avgust 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(37606)||1992 RX4|| align=right|15,3|| align=right|2,476|| align=right|0,252|| align=right|4,05|| align=right|3,896||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37607)||1992 RO7|| align=right|15,0|| align=right|2,364|| align=right|0,197|| align=right|5,87|| align=right|3,635||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|37608 Löns||1992 SY16|| align=right|15,4|| align=right|2,546|| align=right|0,143|| align=right|8,33|| align=right|4,062||MBA||24. september 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(37609)||1992 WS4|| align=right|14,6|| align=right|2,561|| align=right|0,157|| align=right|8,30|| align=right|4,099||MBA||25. november 1992||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(37610)||1993 FP7|| align=right|14,7|| align=right|2,725|| align=right|0,141|| align=right|9,28|| align=right|4,498||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(37611)||1993 FR29|| align=right|14,0|| align=right|2,745|| align=right|0,125|| align=right|8,02|| align=right|4,546||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(37612)||1993 FJ37|| align=right|14,7|| align=right|2,742|| align=right|0,102|| align=right|8,47|| align=right|4,540||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(37613)||1993 FE40|| align=right|15,0|| align=right|2,721|| align=right|0,145|| align=right|2,39|| align=right|4,488||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(37614)||1993 FT47|| align=right|14,7|| align=right|2,795|| align=right|0,047|| align=right|3,90|| align=right|4,671||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(37615)||1993 FX50|| align=right|14,6|| align=right|2,760|| align=right|0,131|| align=right|4,99|| align=right|4,586||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(37616)||1993 FK82|| align=right|14,8|| align=right|2,800|| align=right|0,147|| align=right|8,95|| align=right|4,684||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(37617)||1993 NN1|| align=right|15,4|| align=right|2,280|| align=right|0,262|| align=right|4,35|| align=right|3,443||MBA||12. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37618)||1993 OD3|| align=right|13,6|| align=right|3,058|| align=right|0,088|| align=right|10,26|| align=right|5,347||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37619)||1993 OJ6|| align=right|13,8|| align=right|3,056|| align=right|0,059|| align=right|9,66|| align=right|5,340||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37620)||1993 QA3|| align=right|14,0|| align=right|3,113|| align=right|0,239|| align=right|4,95|| align=right|5,490||MBA||16. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(37621)||1993 QT4|| align=right|15,9|| align=right|2,284|| align=right|0,166|| align=right|7,47|| align=right|3,450||MBA||18. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(37622)||1993 QO8|| align=right|15,4|| align=right|2,352|| align=right|0,209|| align=right|3,05|| align=right|3,607||MBA||20. avgust 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37623)||1993 RN4|| align=right|12,9|| align=right|3,194|| align=right|0,064|| align=right|22,30|| align=right|5,708||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37624)||1993 RT8|| align=right|15,6|| align=right|2,369|| align=right|0,203|| align=right|1,91|| align=right|3,645||MBA||14. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(37625)||1993 SR1|| align=right|14,9|| align=right|2,293|| align=right|0,216|| align=right|3,86|| align=right|3,472||MBA||16. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(37626)||1993 SG2|| align=right|15,0|| align=right|2,280|| align=right|0,152|| align=right|4,51|| align=right|3,443||MBA||19. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(37627)||1993 TD|| align=right|14,3|| align=right|2,482|| align=right|0,185|| align=right|10,97|| align=right|3,909||MBA||11. oktober 1993||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(37628)||1993 TK17|| align=right|13,8|| align=right|3,251|| align=right|0,064|| align=right|22,29|| align=right|5,862||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37629)||1993 TX19|| align=right|16,5|| align=right|2,350|| align=right|0,148|| align=right|2,48|| align=right|3,601||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37630)||1993 TM20|| align=right|16,3|| align=right|2,243|| align=right|0,181|| align=right|2,29|| align=right|3,359||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37631)||1993 TT27|| align=right|15,3|| align=right|2,241|| align=right|0,181|| align=right|5,79|| align=right|3,354||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37632)||1993 TT37|| align=right|15,3|| align=right|2,319|| align=right|0,134|| align=right|7,67|| align=right|3,532||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37633)||1993 TG39|| align=right|15,9|| align=right|2,326|| align=right|0,143|| align=right|3,90|| align=right|3,546||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37634)||1993 UZ|| align=right|14,5|| align=right|1,926|| align=right|0,091|| align=right|20,54|| align=right|2,673||MBA||19. oktober 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(37635)||1993 UJ1|| align=right|14,6|| align=right|1,855|| align=right|0,085|| align=right|20,78|| align=right|2,525||MBA||20. oktober 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(37636)||1993 UQ4|| align=right|14,6|| align=right|2,261|| align=right|0,191|| align=right|3,88|| align=right|3,399||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37637)||1993 UZ5|| align=right|16,0|| align=right|2,294|| align=right|0,034|| align=right|5,58|| align=right|3,474||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37638)||1993 VB|| align=right|19,4|| align=right|1,910|| align=right|0,520|| align=right|5,07|| align=right|2,640||APL PHA||6. november 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(37639)||1993 VR1|| align=right|14,6|| align=right|2,323|| align=right|0,120|| align=right|4,41|| align=right|3,541||MBA||11. november 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(37640)||1993 WF|| align=right|15,0|| align=right|2,377|| align=right|0,094|| align=right|5,51|| align=right|3,664||MBA||20. november 1993||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(37641)||1994 AO3|| align=right|14,4|| align=right|2,422|| align=right|0,157|| align=right|3,66|| align=right|3,769||MBA||15. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37642)||1994 AA6|| align=right|16,3|| align=right|2,438|| align=right|0,177|| align=right|0,91|| align=right|3,806||MBA||6. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37643)||1994 AX6|| align=right|15,4|| align=right|2,374|| align=right|0,213|| align=right|0,61|| align=right|3,658||MBA||7. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37644)||1994 BN3|| align=right|15,2|| align=right|2,428|| align=right|0,171|| align=right|2,71|| align=right|3,783||MBA||16. januar 1994||Caussols||E. W. Elst; C. Pollas
|-
|(37645)||1994 CM13|| align=right|14,2|| align=right|2,485|| align=right|0,148|| align=right|6,74|| align=right|3,917||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37646)||1994 CS13|| align=right|14,2|| align=right|2,485|| align=right|0,232|| align=right|10,25|| align=right|3,918||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37647)||1994 ES3|| align=right|14,3|| align=right|2,666|| align=right|0,113|| align=right|13,04|| align=right|4,351||MBA||15. marec 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37648)||1994 EV6|| align=right|15,5|| align=right|2,470|| align=right|0,092|| align=right|5,34|| align=right|3,881||MBA||9. marec 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(37649)||1994 FC|| align=right|14,7|| align=right|2,522|| align=right|0,260|| align=right|13,84|| align=right|4,005||MBA||19. marec 1994||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(37650)||1994 FP|| align=right|14,9|| align=right|2,401|| align=right|0,289|| align=right|22,57|| align=right|3,720||MBA||21. marec 1994||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(37651)||1994 GX|| align=right|16,1|| align=right|1,944|| align=right|0,074|| align=right|22,13|| align=right|2,710||MBA||3. april 1994||Observatorij Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|(37652)||1994 JS1|| align=right|14,3|| align=right|2,607|| align=right|0,349|| align=right|19,42|| align=right|4,209||MBA||4. maj 1994||Catalina Station||C. W. Hergenrother; T. B. Spahr
|-
|(37653)||1994 JJ4|| align=right|16,0|| align=right|2,669|| align=right|0,082|| align=right|6,03|| align=right|4,360||MBA||3. maj 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37654)||1994 JQ6|| align=right|16,0|| align=right|2,671|| align=right|0,131|| align=right|2,14|| align=right|4,364||MBA||4. maj 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|37655 Illapa||1994 PM|| align=right|17,7|| align=right|1,479|| align=right|0,753|| align=right|17,98|| align=right|1,798||APL PHA||1. avgust 1994||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(37656)||1994 PP6|| align=right|14,8|| align=right|3,040|| align=right|0,107|| align=right|9,01|| align=right|5,299||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37657)||1994 PX14|| align=right|14,6|| align=right|2,984|| align=right|0,110|| align=right|10,88|| align=right|5,153||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37658)||1994 PK18|| align=right|15,0|| align=right|2,844|| align=right|0,164|| align=right|4,64|| align=right|4,796||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37659)||1994 PM20|| align=right|15,2|| align=right|2,947|| align=right|0,117|| align=right|1,75|| align=right|5,060||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37660)||1994 PG22|| align=right|14,5|| align=right|2,777|| align=right|0,109|| align=right|12,41|| align=right|4,628||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37661)||1994 PJ26|| align=right|15,6|| align=right|3,059|| align=right|0,217|| align=right|2,54|| align=right|5,349||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37662)||1994 PT26|| align=right|14,8|| align=right|2,928|| align=right|0,076|| align=right|2,85|| align=right|5,009||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37663)||1994 PT32|| align=right|14,8|| align=right|2,972|| align=right|0,109|| align=right|11,20|| align=right|5,122||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37664)||1994 PF39|| align=right|14,6|| align=right|3,062|| align=right|0,167|| align=right|17,47|| align=right|5,358||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37665)||1994 RH17|| align=right|15,0|| align=right|2,896|| align=right|0,069|| align=right|1,07|| align=right|4,928||MBA||3. september 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37666)||1994 SV7|| align=right|14,2|| align=right|3,075|| align=right|0,067|| align=right|5,38|| align=right|5,391||MBA||28. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37667)||1994 SZ7|| align=right|15,5|| align=right|3,047|| align=right|0,091|| align=right|0,22|| align=right|5,317||MBA||28. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37668)||1994 SX9|| align=right|14,0|| align=right|3,077|| align=right|0,081|| align=right|9,98|| align=right|5,396||MBA||28. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37669)||1994 TH1|| align=right|13,1|| align=right|2,932|| align=right|0,117|| align=right|13,29|| align=right|5,020||MBA||2. oktober 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(37670)||1994 TW12|| align=right|16,2|| align=right|2,409|| align=right|0,117|| align=right|0,62|| align=right|3,739||MBA||10. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37671)||1994 UY11|| align=right|14,2|| align=right|2,386|| align=right|0,302|| align=right|21,88|| align=right|3,684||MBA||31. oktober 1994||Observatorij Palomar||PCAS
|-
|(37672)||1994 VC|| align=right|15,6|| align=right|2,155|| align=right|0,143|| align=right|1,38|| align=right|3,162||MBA||1. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37673)||1994 WR5|| align=right|16,0|| align=right|2,198|| align=right|0,140|| align=right|2,38|| align=right|3,258||MBA||28. november 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37674)||1994 XH3|| align=right|15,1|| align=right|3,141|| align=right|0,083|| align=right|5,38|| align=right|5,565||MBA||2. december 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37675)||1995 AJ1|| align=right|14,5|| align=right|2,303|| align=right|0,221|| align=right|8,37|| align=right|3,494||MBA||6. januar 1995||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(37676)||1995 BV11|| align=right|16,3|| align=right|2,190|| align=right|0,201|| align=right|1,37|| align=right|3,241||MBA||29. januar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37677)||1995 CA1|| align=right|15,7|| align=right|2,265|| align=right|0,131|| align=right|5,34|| align=right|3,408||MBA||3. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|37678 McClure||1995 CR1|| align=right|15,4|| align=right|2,397|| align=right|0,293|| align=right|21,62|| align=right|3,710||MBA||3. februar 1995||Observatorij Siding Spring||D. J. Asher
|-
|(37679)||1995 DH5|| align=right|16,5|| align=right|2,304|| align=right|0,116|| align=right|1,36|| align=right|3,496||MBA||22. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37680)||1995 FD2|| align=right|15,8|| align=right|2,296|| align=right|0,144|| align=right|6,55|| align=right|3,479||MBA||23. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37681)||1995 FB7|| align=right|16,3|| align=right|2,339|| align=right|0,179|| align=right|3,17|| align=right|3,577||MBA||23. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37682)||1995 GZ6|| align=right|15,2|| align=right|2,307|| align=right|0,171|| align=right|6,26|| align=right|3,503||MBA||4. april 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(37683)||1995 KK|| align=right|15,9|| align=right|2,340|| align=right|0,197|| align=right|3,80|| align=right|3,580||MBA||19. maj 1995||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(37684)||1995 NE|| align=right|16,3|| align=right|2,337|| align=right|0,241|| align=right|5,42|| align=right|3,573||MBA||1. julij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37685)||1995 OU2|| align=right|12,0|| align=right|5,253|| align=right|0,126|| align=right|10,11|| align=right|12,04||JUT||22. julij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37686)||1995 OR3|| align=right|15,5|| align=right|2,787|| align=right|0,133|| align=right|14,96|| align=right|4,653||MBA||22. julij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37687)||1995 QB10|| align=right|14,4|| align=right|2,613|| align=right|0,037|| align=right|13,97|| align=right|4,222||MBA||30. avgust 1995||Socorro, Nova Mehika||R. Weber
|-
|(37688)||1995 ST17|| align=right|15,6|| align=right|2,628|| align=right|0,105|| align=right|15,29|| align=right|4,260||MBA||18. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37689)||1995 SH70|| align=right|15,1|| align=right|2,652|| align=right|0,083|| align=right|14,04|| align=right|4,318||MBA||27. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37690)||1995 UV16|| align=right|15,5|| align=right|2,593|| align=right|0,213|| align=right|5,98|| align=right|4,176||MBA||17. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37691)||1995 UN74|| align=right|14,6|| align=right|2,743|| align=right|0,201|| align=right|7,24|| align=right|4,542||MBA||21. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|37692 Loribragg||1995 VX|| align=right|15,3|| align=right|2,916|| align=right|0,050|| align=right|1,42|| align=right|4,979||MBA||12. november 1995||Haleakala||AMOS
|-
|(37693)||1995 VQ1|| align=right|13,4|| align=right|2,738|| align=right|0,110|| align=right|14,24|| align=right|4,530||MBA||15. november 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(37694)||1995 WC6|| align=right|15,1|| align=right|2,712|| align=right|0,141|| align=right|2,17|| align=right|4,467||MBA||26. november 1995||Kleť||Klet
|-
|(37695)||1995 WT10|| align=right|16,3|| align=right|2,842|| align=right|0,076|| align=right|0,93|| align=right|4,790||MBA||16. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37696)||1995 WE27|| align=right|13,9|| align=right|3,199|| align=right|0,188|| align=right|14,26|| align=right|5,720||MBA||18. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37697)||1995 YW4|| align=right|15,2|| align=right|2,897|| align=right|0,045|| align=right|1,95|| align=right|4,929||MBA||16. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37698)||1995 YL8|| align=right|14,8|| align=right|2,889|| align=right|0,072|| align=right|1,25|| align=right|4,911||MBA||18. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37699)||1996 AH1|| align=right|14,2|| align=right|3,183|| align=right|0,172|| align=right|12,46|| align=right|5,677||MBA||13. januar 1996||Kleť||Klet
|-
|(37700)||1996 AL3|| align=right|14,2|| align=right|2,996|| align=right|0,037|| align=right|2,50|| align=right|5,186||MBA||10. januar 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(37701)||1996 AR8|| align=right|14,6|| align=right|3,167|| align=right|0,094|| align=right|7,91|| align=right|5,636||MBA||13. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37702)||1996 BB9|| align=right|14,2|| align=right|3,182|| align=right|0,238|| align=right|11,58|| align=right|5,676||MBA||20. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37703)||1996 CD1|| align=right|15,9|| align=right|1,977|| align=right|0,094|| align=right|21,25|| align=right|2,779||MBA||11. februar 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(37704)||1996 EK9|| align=right|14,1|| align=right|3,149|| align=right|0,047|| align=right|1,17|| align=right|5,588||MBA||12. marec 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37705)||1996 GD20|| align=right|15,4|| align=right|2,181|| align=right|0,100|| align=right|4,69|| align=right|3,220||MBA||15. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37706)||1996 RN|| align=right|14,5|| align=right|2,320|| align=right|0,175|| align=right|5,37|| align=right|3,533||MBA||8. september 1996||Sormano||V. Giuliani; P. Chiavenna
|-
|(37707)||1996 RK3|| align=right|15,6|| align=right|2,297|| align=right|0,209|| align=right|5,13|| align=right|3,481||MBA||15. september 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(37708)||1996 RX3|| align=right|15,8|| align=right|2,381|| align=right|0,053|| align=right|6,19|| align=right|3,672||MBA||13. september 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(37709)||1996 RL4|| align=right|15,0|| align=right|2,553|| align=right|0,179|| align=right|11,61|| align=right|4,080||MBA||12. september 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(37710)||1996 RD12|| align=right|12,7|| align=right|5,241|| align=right|0,080|| align=right|9,56|| align=right|12,00||JUT||8. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37711)||1996 RP12|| align=right|15,4|| align=right|2,389|| align=right|0,088|| align=right|6,74|| align=right|3,692||MBA||8. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37712)||1996 RD14|| align=right|15,8|| align=right|2,450|| align=right|0,156|| align=right|6,25|| align=right|3,834||MBA||8. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37713)||1996 RY22|| align=right|16,7|| align=right|2,337|| align=right|0,137|| align=right|1,51|| align=right|3,571||MBA||13. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37714)||1996 RK29|| align=right|12,4|| align=right|5,121|| align=right|0,188|| align=right|4,54|| align=right|11,59||JUT||11. september 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(37715)||1996 RN31|| align=right|12,2|| align=right|5,128|| align=right|0,026|| align=right|8,91|| align=right|11,61||JUT||13. september 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(37716)||1996 RP32|| align=right|12,0|| align=right|5,181|| align=right|0,067|| align=right|4,35|| align=right|11,80||JUT||15. september 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(37717)||1996 RQ33|| align=right|15,5|| align=right|2,329|| align=right|0,199|| align=right|22,91|| align=right|3,553||MBA||11. september 1996||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(37718)||1996 SR4|| align=right|15,7|| align=right|2,364|| align=right|0,176|| align=right|5,23|| align=right|3,633||MBA||20. september 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(37719)||1996 SG6|| align=right|15,6|| align=right|2,425|| align=right|0,212|| align=right|2,89|| align=right|3,777||MBA||18. september 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(37720)||1996 SH7|| align=right|14,6|| align=right|2,382|| align=right|0,220|| align=right|2,85|| align=right|3,677||MBA||23. september 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(37721)||1996 TX8|| align=right|14,5|| align=right|2,301|| align=right|0,245|| align=right|24,27|| align=right|3,489||MBA||10. oktober 1996||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(37722)||1996 TC13|| align=right|16,3|| align=right|2,653|| align=right|0,217|| align=right|4,78|| align=right|4,320||MBA||12. oktober 1996||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(37723)||1996 TX28|| align=right|15,1|| align=right|2,483|| align=right|0,077|| align=right|6,34|| align=right|3,912||MBA||7. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37724)||1996 TP30|| align=right|15,2|| align=right|2,421|| align=right|0,204|| align=right|2,74|| align=right|3,766||MBA||7. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37725)||1996 TA35|| align=right|15,1|| align=right|2,340|| align=right|0,184|| align=right|4,79|| align=right|3,579||MBA||11. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37726)||1996 TK36|| align=right|15,3|| align=right|2,361|| align=right|0,228|| align=right|10,51|| align=right|3,627||MBA||12. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37727)||1996 TE39|| align=right|15,8|| align=right|2,321|| align=right|0,115|| align=right|6,51|| align=right|3,536||MBA||8. oktober 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37728)||1996 TG39|| align=right|14,3|| align=right|2,358|| align=right|0,247|| align=right|5,39|| align=right|3,621||MBA||8. oktober 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37729)||1996 TK54|| align=right|14,4|| align=right|2,604|| align=right|0,194|| align=right|12,74|| align=right|4,201||MBA||14. oktober 1996||Geisei||T. Seki
|-
|(37730)||1996 TA55|| align=right|15,1|| align=right|2,425|| align=right|0,105|| align=right|5,05|| align=right|3,775||MBA||10. oktober 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(37731)||1996 TY64|| align=right|16,2|| align=right|2,531|| align=right|0,137|| align=right|0,22|| align=right|4,025||MBA||5. oktober 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(37732)||1996 TY68|| align=right|11,7|| align=right|5,220|| align=right|0,028|| align=right|15,49|| align=right|11,93||JUT||10. oktober 1996||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(37733)||1996 UD1|| align=right|14,9|| align=right|2,313|| align=right|0,169|| align=right|5,10|| align=right|3,517||MBA||16. oktober 1996||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(37734)||1996 UR3|| align=right|15,2|| align=right|2,299|| align=right|0,181|| align=right|4,76|| align=right|3,485||MBA||30. oktober 1996||Sormano||A. Testa; V. Giuliani
|-
|(37735)||1996 VL|| align=right|14,9|| align=right|2,338|| align=right|0,256|| align=right|5,80|| align=right|3,574||MBA||1. november 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(37736)||1996 VU6|| align=right|14,4|| align=right|2,554|| align=right|0,308|| align=right|7,71|| align=right|4,081||MBA||15. november 1996||Kleť||Klet
|-
|(37737)||1996 VS13|| align=right|16,1|| align=right|2,574|| align=right|0,153|| align=right|0,89|| align=right|4,129||MBA||5. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37738)||1996 VM14|| align=right|15,3|| align=right|2,443|| align=right|0,154|| align=right|1,34|| align=right|3,818||MBA||5. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37739)||1996 VC15|| align=right|15,7|| align=right|2,609|| align=right|0,106|| align=right|0,68|| align=right|4,212||MBA||5. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37740)||1996 VU29|| align=right|14,7|| align=right|2,420|| align=right|0,205|| align=right|4,53|| align=right|3,764||MBA||7. november 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(37741)||1996 WR1|| align=right|14,8|| align=right|2,521|| align=right|0,161|| align=right|3,14|| align=right|4,002||MBA||30. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37742)||1996 WB2|| align=right|15,5|| align=right|2,676|| align=right|0,186|| align=right|3,07|| align=right|4,376||MBA||30. november 1996||Dossobuono||L. Lai
|-
|(37743)||1996 XQ|| align=right|15,2|| align=right|2,692|| align=right|0,159|| align=right|5,93|| align=right|4,416||MBA||1. december 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(37744)||1996 XU14|| align=right|15,3|| align=right|1,964|| align=right|0,111|| align=right|16,31|| align=right|2,752||MBA||8. december 1996||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|(37745)||1996 XD22|| align=right|14,7|| align=right|2,735|| align=right|0,087|| align=right|8,24|| align=right|4,522||MBA||8. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37746)||1996 XD32|| align=right|14,0|| align=right|2,662|| align=right|0,104|| align=right|15,07|| align=right|4,342||MBA||14. december 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(37747)||1996 YS|| align=right|14,2|| align=right|3,123|| align=right|0,222|| align=right|12,30|| align=right|5,517||MBA||20. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37748)||1997 AF2|| align=right|14,4|| align=right|2,748|| align=right|0,159|| align=right|10,23|| align=right|4,555||MBA||3. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37749)||1997 AG18|| align=right|15,2|| align=right|2,700|| align=right|0,128|| align=right|6,54|| align=right|4,435||MBA||12. januar 1997||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(37750)||1997 BZ|| align=right|14,0|| align=right|2,662|| align=right|0,163|| align=right|10,51|| align=right|4,342||MBA||19. januar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov